Boomsma ist der Nachname von:

 Dorret Boomsma (* 1957), niederländische Psychologin und Zwillingsforscherin
 Jacobus Jan Boomsma (* 1951), niederländischer Entomologe und Evolutionsbiologe
 Rein Boomsma (1879–1943), niederländischer Fußballspieler